Schejbal  ist der Familienname folgender Personen:

 Bedřich Schejbal (1874–?), böhmischer Fechter
 Rudolf Schejbal (1940–1999), tschechoslowakischer Radrennfahrer